Missoni steht für:
 Missoni, italienisches Modeunternehmen

Missoni ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Missoni (* 1958), italienische Modeschöpferin
 Eduardo Missoni (* 1954), italienischer Mediziner und Weltpfadfinderfunktionär
 Margherita Missoni (* 1983), italienisches Model und Schauspielerin
 Ottavio Missoni (1921–2013), italienischer Modeschöpfer
 Roberta Missoni (* 1980), italienische Pornodarstellerin, siehe Roberta Gemma